Landesregierung Kristian Djurhuus bezeichnet mehrere Regierungen der Farör:
 Landesregierung Kristian Djurhuus I (1950 bis 1954)
 Landesregierung Kristian Djurhuus II (1954 bis 1959)
 Landesregierung Kristian Djurhuus III (1968 bis 1970)